Landhockeyturneringen vid olympiska sommarspelen 1968 avgjordes i Mexico City.

Medaljfördelning

Medaljtabell

Resultat
Turnering innehöll sexton lag i två grupper.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om första- till fjärdeplats

Spel om femteplats

Referenser